Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du 9 au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe

Navigation 

dames 1971
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1971
Sport en février 1971